Ксавье́ Бе́ттель (; род. 3 марта 1973 года, Люксембург) — люксембургский политик и юрист, лидер Демократической партии, мэр города Люксембурга (с 2011 года), Премьер-министр Люксембурга (с 2013 года).

Биография 
Ксавье Беттель родился в Люксембурге 3 марта 1973 года. Его отец был местным торговцем вином, а его мать была француженкой русского происхождения, внучатой племянницей Сергея Рахманинова.

После окончания средней школы Беттель получил степень магистра по общественному и европейскому праву и мастер (DEA) по политологии и публичному праву в университете Университет Нанси II, Франция. Он также изучал морское право и церковное право в Университете Аристотеля в Салониках, Греция. Беттель принимал участие в программе Erasmus.

Политическая карьера

Муниципальная политика 
В 1989 году вступил в Демократическую партию Люксембурга.

В 1999 году на муниципальных выборах, состоявшихся в октябре, Беттель был избран в Общественный совет города Люксембурга, заняв шестое место в списке Демократической партии. 12 июля 2001 года он получил квалификацию магистра права.

28 ноября 2005 года после муниципальных выборов, в которых он занял четвертое место в списке партии, Беттель был назначен в городское правительство Люксембурга в качестве заместителя мэра по социальным вопросам.

В ходе выборов 9 октября 2011 года в возрасте 38 лет Ксавье Беттель был избран мэром Люксембурга (с 33,65 % голосов), приняв присягу 24 ноября 2011 года и вступив в должность 1 января 2012 года.

Национальная политика 
Беттель баллотировался в Палату депутатов в 1999 году, заняв 10 место в списке партии по Центральному региону при 7 проходящих, что не позволяло ему попасть в парламент. Однако Демократическая партия обогнала на выборах Социалистическую рабочую партию в качестве второй по величине парламентской фракции, что привело к формированию новой правящей коалицией с Христианско-социальной народной партией. В результате часть депутатов отказались от своих мест, чтобы принять участие в работе правительства, и Беттель занял освободившееся кресло.

На выборах в 2004 году Беттель был избран в Палату депутатов, значительно укрепив свои позиции и заняв четвертое место (из пяти избранных членов Демократической партии). Переизбирался в 2009 году.

В 2013 году Беттель был избран лидером Демократической партии с 96,5 % голосов. На парламентских выборах того же года его партия заняла третье место. 25 октября Великий герцог Анри поручил ему вести переговоры по формированию правящей коалиции и будущего правительства. 4 декабря 2013 года Беттель вступил в должность в качестве премьер-министра Люксембурга, возглавив коалицию Демократической партии, Социалистической партии и Зеленых. Он также занимает в правительстве портфели государственного министра, министра по связи и средствам массовой информации и министра культуры.

Беттель заявил, что планирует узаконить в Люксембурге однополые браки, заменить религиозное обучение в школе светской этикой и сократить расходы.

Личная жизнь 

Беттель стал третьим в мире национальным лидером, не скрывающим свою гомосексуальную ориентацию. Ранее поста премьер-министра добились в Исландии Йоханна Сигурдардоттир и в Бельгии Элио ди Рупо. До этого он был третьим действующим открытым геем-мэром европейской столицы (после Бертрана Деланоэ в Париже и Клауса Воверайта в Берлине).

«Мне часто задают вопрос, каково это быть третьим открытым мэром-геем европейской столицы… Люди выбирали нас не за то, что мы гомосексуалы… а за наши профессиональные и личные качества, — заявил после избрания Беттель в интервью журналу Têtu. — Избиратели видят, как я исполняю свои обязанности… их выбор — это признание моей работы». В мае 2015 года Беттель вступил в брак с бельгийским архитектором Готье Дестне, с которым с 2008 года состоял в гражданском союзе. Он стал первым лидером страны, сделавшим такой шаг.

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Дубовой короны (13 июня 2014 года)

Примечания 

Мэры
Члены Палаты депутатов Люксембурга
Действующие руководители государств
Премьер-министры Люксембурга
Премьер-министры, вступившие в должность в 2013 году
Члены городского совета Люксембурга
Кавалеры Большого креста греческого ордена Почёта